Only Lovers Left Alive

 «Выжили только влюблённые» («Молодой мир») — постапокалиптический роман-антиутопия британского писателя Дэйва Уоллиса, написанный в 1964 году.
 «Выживут только любовники» — фэнтезийная драма режиссёра Джима Джармуша, снятая в 2013 году.